Кубок Німеччини з футболу 1992—1993 — 50-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. У кубку взяли участь 83 команди. Переможцем кубка Німеччини вперше став леверкузенський Баєр 04.

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 жовтня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 1992

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 1992

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 1992

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 березня 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 березня 1993

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com  

1992—1993
Німеччина
Німеччина
1992 у німецькому спорті
1993 у німецькому спорті